Центральносуданские языки — семья из примерно 30 языков гипотетической нило-сахарской макросемьи. Распространены в следующих странах: Южный Судан, Чад, ЦАР, Уганда, Демократическая Республика Конго.

Лингвисты делят данную семью на 2 ветви. Восточные центральносуданские языки не следует путать с восточносуданскими языками.

Классификация 
 Западная ветвь
 Языки креш (креш (или гбайя, с диалектами Naka, Ndogo, Ngbongbo, Gboko, Orlo, Dara, Dongo), аджа)
 Языки сара-бонго-багирми
 Синьяр
 Кара (кара (или гула), фуру, юру)
 Бонго (бонго, бака, джур-модо, бели, мо’да, морокодо, ньямуса, моло, митту)
 Сара-багирми (бирри, фонгоро, вале, лутос, бернде, багирми, бераку (бабалиа), диса, геле, гула, кенга, наба, джайя, нгамбай, беджонд, беботе, йом, дагба, гор, гулай, хоро, каба, лака, манго, сар (или сара), мбай, нгам, сара-дунджо, каба-деме, каба-на, кулфа, сара-каба)
 Восточная ветвь
 Языки мангбету (мангбету, ломби, асоа)
 Языки мангбуту-эфе (мангбуту, мвуба, ндо, мамву, эфе, лесе)
 Языки ленду-нгити (ленду (балендру), бенди, нгити)
 Языки мору-мади (мору, ма’ди, южный ма’ди, олу’бо, авокая, келико, лугбара, лого, аринга, оми)

Праязыки 
Праязыки:

См. также 
 Пигмеи

Литература 
 Boone D.W., Watson R.L. Moru-Ma'di Survey Report. Nairobi: SIL-Sudan, 1996;
 Boyeldieu, Pascal. 2010. Evaluating the genetic unity of Central Sudanic: lexical and morphological evidence // Paper presented at the Workshop on Genealogical Classification of African Languages Beyond Greenberg, Berlin, 21-22 February 2010
 Boyeldieu, Pascal and Nougayrol, Pierre. 2008. Les langues soudaniques centrales: essai d'évaluation // Ibriszimow, Dymitr (ed.), Problems of Linguistic-Historical Reconstruction in Africa, 9-30. Köln: Rüdiger Köppe.
 Boyeldieu, P. 2006. Reflexes of a Labiovelar Series in Central Sudanic. in A.A. Abu-Manga, L. Gilley, and A. Storch, Eds. Insights into Nilo-Saharan Language, History and Culture. Proceedings of the 9th Nilo-Saharan Linguistics Colloquium Institute of African and Asian Studies, University of Khartoum, 16-19 February 2004. Köln : Rüdiger Köppe Verlag, p. 129-151. [Consultable sur HAL]
 Boyeldieu, Pascal, 2006 : Présentation des langues Sara-Bongo-Baguirmiennes, Paris, CNRS-LLACAN (document électronique).
 Старостин Г. С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической классификации. Т. 3. Нило-сахарские языки. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2017. 840 с. ISBN 978-5-9909114-9-9

Примечания

Ссылки 
 Центральносуданские языки на Ethnologue

Нило-сахарские языки
Центральносуданские языки